Pseudantechinus roryi is een buidelmuis uit het geslacht Pseudantechinus.

Kenmerken
De bovenkant is roodbruin, de onderkant wit. Het gezicht is grijsachtig. Achter het oor zit een oranje vlek. De voeten zijn wit. De staart is van boven donkerder dan van onderen. De kop-romplengte bedraagt 77 tot 90 mm, de staartlengte 66 tot 88 mm, de achtervoetlengte 12 tot 15 mm en de oorlengte 13 tot 19 mm. Vrouwtjes hebben 6 mammae.

Verspreiding
Deze soort komt voor in West-Australië, van de Pilbara tot de Gibsonwoestijn. Mogelijk komt hij ook voor op Barrow Island.

Literatuur 
Menkhorst, P. & Knight, F. 2001. A Field Guide to the Mammals of Australia. South Melbourne: Oxford University Press, x+269 pp. ISBN 0 19 550870 X
Groves, C.P. 2005. Order Dasyuromorphia. Pp. 23-37 in Wilson, D.E. & Reeder, D.M. (eds.). Mammal Species of the World: A taxonomic and geographic reference. 3rd ed. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, Vol. 1: pp. i-xxxv+1-743; Vol. 2: pp. i-xvii+745-2142. ISBN 0 8018 8221 4

Roofbuideldieren
Endemisch dier uit West-Australië
Dier uit het Australaziatisch gebied
IUCN-status niet bedreigd